Pitatus ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, am Südrand des Mare Nubium. Unmittelbar westlich liegt der kleinere Krater Hesiodus (Mondkrater).

Der Kraterrand ist stark erodiert, das Innere von Lava geflutet und eben, bis auf die konzentrisch entlang des Randes verlaufenden Rillen der Rimae Pitatus.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen und Mathematiker Pietro Pitati offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pitatus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateurfoto Pitatus und Wurzelbauer

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)